Museu do Sertão (Petrolina) — Pernambuco
Museu do Sertão (Piranhas) — Alagoas
Museu Cais do Sertão — Recife
Museu Casa do Sertão — Feira de Santana

Desambiguações de museus